Карванен:
 Карванен, Даниил Алексеевич (род. 1998) — российский баскетболист.
 Карванен, Максим Алексеевич (род. 1999) — российский баскетболист.